Каристос может означать:

 Каристос — малый город в Греции.
 Каристос (дим) — община (дим) в Греции.